Abner Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Abner Branch (Baldwin Creek), Fluss in Arkansas
 Abner Branch (Martins Fork Cumberland River), Fluss in Kentucky
 Abner Branch (Kings Creek), Fluss in Kentucky
 Abner Branch (Gabes Creek), Fluss in Kentucky
 Abner Branch (Greasy Creek), Fluss in Kentucky
 Abner Branch (Russell Fork), Fluss in Virginia
 Abner Tackett Branch, Fluss in Kentucky